Абд () — слуга, раб. Однокоренным этому слову является ибадат ( — поклонение, богослужение).

Часто встречается в соединении с Прекраснейшими Именами  Аллаха у народов, исповедующих ислам, например: Абду-т-Тавваб (عبد — «раб», «слуга» и التواب — «Прощающий») — Раб Принимающего покаяние. Однозначащие слова «абад» (евр.) и «абд» (сир.) равным образом применялись к еврейским и христианско-сирийским именам, напр. Абад-Иешуа, или Абдишу (раб, слуга Иисуса).

См. также 
 Абду
 Абдул

Примечания

Ссылки 
 Статья Абд // Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона.

Арабские имена